Grdelica (izvirno ) je mesto v Srbiji, ki upravno spada pod Mesto Leskovac; slednja pa je del Jablaniškega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju živi 1820 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 37,3 let (36,5 pri moških in 38,1 pri ženskah). Naselje ima 739 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,22.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko.

Име Грделица највероватније настало од топонима Град Јелица који означава насеље на брду изнад данашње вароши. Остаци овог утврђења видљиви су до данас. У саставу српске државе највероватније од времена Стефана Немање који овај крај добија на управу од Византије. После дугог периода под турском управом поново улази у састав Србије након ослобођења 1877. Заслугом тадашњег локалног народног посланика Аранђела Маринковића постаје локални административни центар и седиште општине. 

Између два светска рата седиште је текстилне индустрије и пољопривреде. 1965. године губи статус општине и припаја се општини Лесковац. Од тада варош губи на значају и доживљава економску и културну деградацију.

Некад омиљено летовалиште Лесковчана и питорескна варош данас је само једно од најнеразвијенијих насеља Србије.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Mesta Jablaniškega upravnega okraja